Пеструшки (), — большой род дневных бабочек семейства нимфалид, состоит из 147 общеизвестных видов, широко распространённых в Евразии, Африке и Австралии. 

Усики с веретеновидной булавой. Передние крылья с выпуклым внешним краем, край задних крыльев волнистый. Центральная ячейка на верхних крыльях не замкнута.

В России 9 видов: Neptis alwina, Neptis philyra, Neptis philyroides, пеструшка таволговая (Neptis rivularis), пеструшка Сапфо (Neptis sappho), Neptis speyeri, Neptis themis, Neptis thisbe и Neptis tschetverikovi.

Виды 
 Neptis agonale Pierre-Baltus, 1978
 Neptis alta Overlaet, 1955
 Neptis alwina Bremer et Grey, 1853
 Neptis ananta Moore, 1858
 Neptis andetria Fruhstorfer, 1912
 Neptis anjana Moore, 1881
 Neptis antilope Leech, 1892
 Neptis arachne Leech, 1890
 Neptis armandia Oberthür, 1876
 Neptis aurivillii Schultze, 1913
 Neptis beroe Leech, 1890
 Neptis biafra Ward, 1871
 Neptis brebissonii Boisduval, 1832
 Neptis camarensis Schultze, 1917
 Neptis carcassoni van Son, 1959
 Neptis carpenteri Eltringham, 1922
 Neptis cartica Moore, 1872
 Neptis celebica Moore, 1899
 Neptis choui Yuan et Wang, 1994
 Neptis clarei Aurivillius, 1912
 Neptis clinia Moore, 1872
 Neptis clinioides de Nicéville, 1894
 Neptis columella Neave, 1904
 Neptis comorarum Oberthür, 1890
 Neptis conspicua Neave, 1904
 Neptis constantiae Carcasson, 1961
 Neptis continuata Holland, 1892
 Neptis cydippe Leech, 1890
 Neptis cymela C. et R. Felder, 1863
 Neptis decaryi Le Cerf, 1928
 Neptis dejeani Oberthür, 1894
 Neptis dentifera Schultze, 1917
 Neptis divisa Oberthür, 1908
 Neptis dumetorum Boisduval, 1833
 Neptis duryodana Moore, 1858
 Neptis eltringhami Joicey et Talbot, 1926
 Neptis esakii Nomura
 Neptis exaleuca Karsch, 1894
 Neptis felisimilis Schröder et Treadaway, 1983
 Neptis frobenia (Fabricius, 1798)
 Neptis goochi Trimen, 1879
 Neptis gracilis (Kirsch, 1885)
 Neptis gratiosa Overlaet, 1955
 Neptis guia Chou et Wang, 1994
 Neptis harita Moore, 1875
 Neptis hesione Leech, 1890
 Neptis hylas Linnaeus, 1758, синонимы таксона: N. varmona (Moore, 1872), N. eurynome (Westwood, 1842)
 Neptis ida Moore, 1858
 Neptis ilira Kheil, 1884
 Neptis incongrua Butler, 1896
 Neptis infusa Birket-Smith, 1960
 Neptis intermedia Schultze, 1917
 Neptis ioannis Eliot, 1959
 Neptis jamesoni Godman et Salvin, 1890
 Neptis jordani Neave, 1910
 Neptis jumbah Moore, 1857
 Neptis katama Collins et Larsen, 1991
 Neptis kikideli Boisduval, 1833
 Neptis kikuyuensis Jackson, 1951
 Neptis kiriakoffi Overlaet, 1955
 Neptis laeta Overlaet, 1955
 Neptis latvitta Strand, 1909
 Neptis lermanni Aurivillius, 1896
 Neptis leucoporos Fruhstorfer, 1908
 Neptis livingstonei Suffert, 1904
 Neptis lugubris Rebel, 1914
 Neptis magadha C. et R. Felder, 1867
 Neptis mahendra Moore, 1872
 Neptis manasa Moore, 1857
 Neptis mayottensis Oberthür, 1890
 Neptis melicerta (Drury, 1773)
 Neptis meloria Oberthür, 1906
 Neptis metalla Doubleday et Hewitson
 Neptis metanira Holland, 1892
 Neptis metella Doubleday et Hewitson, 1850
 Neptis miah Moore, 1858
 Neptis mindorana C. et R. Felder, 1863
 Neptis mixophyes Holland, 1892
 Neptis morosa Overlaet, 1955
 Neptis namba Tytler, 1915
 Neptis nandina Moore, 1858
 Neptis narayana Moore, 1858
 Neptis nashona Swinhoe, 1896
 Neptis nata Moore, 1858
 Neptis nausicaa de Nicéville, 1897
 Neptis nebrodes Hewitson, 1874
 Neptis nemetes Hewitson, 1868
 Neptis nemorosa Oberthür, 1906
 Neptis nemorum Oberthür, 1906
 Neptis nicobule Holland, 1892
 Neptis nicomedes Hewitson, 1874
 Neptis nicoteles Hewitson, 1874
 Neptis nina Staudinger, 1896
 Neptis nisaea de Nicéville, 1894
 Neptis nitetis Hewitson, 1868
 Neptis noyala Oberthür, 1906
 Neptis nycteus de Nicéville, 1890
 Neptis nysiades Hewitson, 1868
 Neptis occidentalis Rothschild, 1918
 Neptis ochracea Neave, 1904
 Neptis omeroda Moore, 1875
 Neptis pampanga C. et R. Felder, 1863
 Neptis paula Staudinger, 1895
 Neptis penningtoni van Son, 1977
 Neptis philyra Ménétriés, 1858
 Neptis philyroides Staudinger, 1887
 Neptis poultoni Eltringham, 1921
 Neptis praslini (Boisduval, 1832)
 Neptis pryeri Butler, 1871
 Neptis pseudonamba Huang, 2001
 Neptis pseudovikasi (Moore, 1899)
 Neptis puella Aurivillius, 1894
 Neptis radha Moore, 1857
 Neptis reducta Fruhstorfer, 1908
 Neptis rivularis (Scopoli, 1763) — Пеструшка таволговая, синонимы таксона: N. lucilla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Neptis rogersi Eltringham, 1921
 Neptis rothschildi Eltringham, 1921
 Neptis saclava Boisduval, 1833
 Neptis sangangi Huang, 2001
 Neptis sankara (Kollar, 1844)
 Neptis sappho (Pallas, 1771) — Пеструшка Сапфо, синонимы таксона: N. aceris (Esper, 1783), N. hylas (Linnaeus, 1758)
 Neptis satina Grose-Smith, 1894
 Neptis sedata Sasaki, 1982
 Neptis seeldrayersii Aurivillius, 1895
 Neptis serena Overlaet, 1955
 Neptis sextilla Mabille, 1882
 Neptis sinocartica Chou et Wang, 1994
 Neptis soma Moore, 1858
 Neptis speyeri Staudinger, 1887
 Neptis strigata Aurivillius, 1894
 Neptis sunica Eliot, 1969
 Neptis swynnertoni Trimen, 1912
 Neptis sylvana Oberthür, 1906
 Neptis taiwana Fruhstorfer, 1908
 Neptis themis Leech, 1892
 Neptis theodora Oberthür, 1906
 Neptis thestias Leech, 1892
 Neptis thetis Leech, 1890
 Neptis trigonophora Butler, 1878
 Neptis thisbe Menetries, 1859
 Neptis troundi Pierre-Baltus, 1978
 Neptis tschetverikovi Kurentzov, 1936 
 Neptis vibusa Semper, 1889
 Neptis vikasi Horsfield, 1829
 Neptis vindo Pierre-Baltus, 1978
 Neptis viraja Moore, 1872
 Neptis woodwardi Sharpe, 1899
 Neptis yerburii Butler, 1886
 Neptis zaida Westwood, 1850

Примечания

Литература 
 Коршунов Ю. П., Горбунов П. Ю. Дневные бабочки азиатской части России: справочник. — Екатеринбург, 1995. — 202 с.

 
Роды чешуекрылых